Peter Regin (né le  à Herning au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il attaque sa carrière au Herning IK. Les Blue Fox remportent le championnat 2003 et 2005. Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en , en . En 2005, il rejoint le Timrå IK en Elitserien. En 2008, il part en Amérique du Nord et est assigné au club-école des Senators de Binghamton dans la Ligue américaine de hockey. Le , il débute dans la LNH contre les Capitals de Washington.

Carrière internationale 
Il représente le Danemark aux différentes compétitions seniors depuis 2005.

Trophées et honneurs personnels

AL-Bank ligaen 
2004 : nommé meilleure recrue.
2004 : nommé meilleur joueur danois.

Championnat du monde junior 
2006 : meilleur différentiel plus-moins de la division I, groupe A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Blue Fox de Herning IK|| AL-Bank ligaen|| 24|| 0|| 1|| 1|| 4|| 10||+3|| 1|| 3|| 4|| 4|| +1
|-
| 2003-2004|| Blue Fox de Herning IK|| AL-Bank ligaen || 33|| 9|| 11|| 20|| 14||+30||  -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Blue Fox de Herning IK|| AL-Bank ligaen || 36|| 19|| 27|| 46|| 43|| || 16|| 5|| 8|| 13|| || 2
|-
|2005-2006 || Timrå IK|| J20 Superelit || -|| -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 2|| 1|| 3 || 2|| -1
|-
| 2005-2006|| Timrå IK|| Elitserien|| 44|| 4|| 7|| 11||14||  -4|| -|| -|| -|| -|| - || -
|-
| 2006-2007|| Timrå IK|| Elitserien|| 51|| 9|| 7|| 16||16|| -9||  7|| 2|| 2|| 4|| 2|| -1
|-
| 2007-2008|| Timrå IK|| Elitserien|| 55|| 12|| 19|| 31||36||-6|| 11|| 2|| 7|| 9|| 2|| +1
|-
| 2008-2009|| Senators de Binghamton|| LAH|| 56|| 18|| 29|| 47|| 36||+15||  -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 11|| 1|| 1|| 2|| 2||0||  -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH || 75 || 13 || 16 || 29 || 20 ||+10|| 6 || 3 || 1 ||4 || 6 || -1
|-
| 2010-2011|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH || 55|| 3|| 14|| 17|| 12||-4||  -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH || 10|| 2|| 2|| 4||2|| +3||  -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| SC Langenthal || LNB || 4|| 2|| 3|| 5||2|| ||  -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH ||27 ||0 ||3 ||3 ||8 || -4|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Islanders de New York|| LNH || 44||2 ||5 ||7 ||18 || -10|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Blackhawks de Chicago|| LNH || 17 || 2 || 2 || 4 || 2 || +5 || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1
|-
| 2014-2015|| IceHogs de Rockford || LAH || 69|| 10|| 31|| 41|| 30|| +2|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0|| -4
|-
| 2014-2015|| Blackhawks de Chicago || LNH || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| +1|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Jokerit || KHL || 60 || 17 || 31 || 48 || 32 || +5 || 6 || 2 || 4 || 6 || 4 || +1
|-
| 2016-2017 || Jokerit || KHL || 57|| 18|| 30|| 48|| 8|| +15 || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -4
|-
| 2017-2018 || Jokerit || KHL || 56|| 8|| 23|| 31|| 26|| +2|| 11|| 1|| 5|| 6|| 0|| -5
|-
| 2018-2019 || Jokerit || KHL || 29|| 2|| 8|| 10|| 10|| +2|| 6|| 0|| 0|| 0|| 14|| -1
|-
| 2019-2020 || Jokerit || KHL || 60|| 16|| 24|| 40|| 26|| +12|| 6|| 2|| 2|| 4|| 4|| +4
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL || 32|| 7|| 7|| 14|| 4|| +7|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2
|-
| 2021-2022|| HC Ambrì-Piotta ||  National League  ||  || 

| 243|| 23|| 44 || 67 || 64|| +1|| 11 || 3 || 1 || 4 || 6|| -2

Au niveau international 

|-
| 2002 || align=left|Championnat du monde -18 ans D1 || 4 || 2 || 0 || 2 || 22 || align=left| du groupe B division 1
|-
| 2003 || align=left|Championnat du monde -18 ans D1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 6 || align=left| du groupe A division 1 (promu en élite)
|-
| 2003 || align=left|Championnat du monde junior D1 || 5 || 2 || 0 || 2 || 0 || align=left| du groupe B division 1
|-
| 2004 || align=left|Championnat du monde junior D1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 || align=left| du groupe A division 1
|-
| 2004 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 5 || 4 || 9 || 0 || align=left| de l'élite
|-
| 2005 || align=left|Qualification olympique || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || align=left| du groupe A
|-
| 2005 || align=left|Championnat du monde junior D1 || 5 || 2 || 4 || 6 || 12 || align=left| du groupe B division 1
|-
| 2005 || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 || align=left| de l'élite
|-
| 2006 || align=left|Championnat du monde junior D1 || 5 || 3 || 3 || 6 || 18 || align=left| du groupe A division 1
|-
| 2006 || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 8 || align=left| de l'élite
|-
| 2007 || align=left|Championnat du monde || 5 || 3 || 3 || 6 || 6 || align=left| de l'élite
|-
| 2008 || align=left|Championnat du monde || 6 || 2 || 1 || 3 || 4 || align=left| de l'élite
|-
| 2009 || align=left|Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || align=left| de l'élite
|-
| 2010 || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 5 || 7 || 6 || align=left| de l'élite
|-
| 2017 || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 1 || 3 || 4 || align=left|
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left|
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left|  de l'élite
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 ||  align=left|

Notes et références 

Naissance en avril 1986
Naissance à Herning
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international danois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Timrå IK
Joueur du SC Langenthal
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Herning IK
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du HC Ambrì-Piotta